Le Canary Wharf Squash Classic 2022 est l'édition 2022 du Canary Wharf Squash Classic qui se déroule au quartier Canary Wharf de Londres du 13 au 18 mars 2022. 

Le tournoi comprend 24 joueurs dont 8 têtes de série et une wild card Joshua Masters. Comme l'année précédente, le format "best of three" est utilisé lors du premier tour et des quarts de finale, c'est-à-dire qu'il ne faut que deux manches pour remporter la victoire finale. Lors des demi-finales et de la finale, le format "best of five" est utilisé. 

Dès son entrée en lice, le  mondial Paul Coll est éliminé par le Français Victor Crouin, classé  mondial. En finale, Fares Dessouky l'emporte sur son compatriote Mostafa Asal, victorieux d'une demi-finale longue de  face à Diego Elías.

Dotation et points 
En 2022, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableau principal

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Canary Wharf Squash Classic
 Saison 2021-2022 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Canary Wharf Squash Classic
Sport à Londres en 2022
Sport en mars 2022
Squash en 2022